Лэй (雷) китайская фамилия (клан). Значение иероглифа — «гром». Корейское произношение Нве 뇌 (Юж.), Роэ 뢰 (Сев.).

Известные Лэй 
 Лэй Фаньпэй (род. 1963) — китайский инженер, государственный и политический деятель.
 Лэй Фэн (雷锋, пиньинь Léi Fēng), 1940—1962 — сирота, усыновленный солдатами Народно-освободительной армии Китая, «безымянный герой», героизм которого полностью заключался в бесхитростной бытовой помощи старшим товарищам, крестьянам и старикам. Умер от несчастного случая, оставив после себя дневник, переполненный словами благодарности и присягами на верность «Партии-матери». Посмертно прославлен китайской коммунистической пропагандой как образец безупречного альтруизма.

См. также 
 Сто фамилий
 Лэй